Системная консо́ль (« — Системный пульт управления») — совокупность устройств (в том числе устройств ввода-вывода), обеспечивающая взаимодействие человека-оператора с компьютером.

Современные консоли 

В большинстве современных компьютеров консолью является комплект устройств интерактивного ввода-вывода, присоединённых к компьютеру непосредственно (не через сеть): дисплей, клавиатура, мышь. Консольный сеанс в многопользовательских операционных системах — это сеанс, осуществляемый человеком, находящимся непосредственно перед компьютером (в противоположность сеансу удалённого доступа, например через telnet, ssh, X Window System, RDP и т. п.). Данная трактовка термина консоль безотносительна к типу пользовательского интерфейса: текстовому (CUI) или графическому (GUI).

Текстовые терминалы 
В качестве едва ли не самого первого устройства для вывода текста системных сообщений и ввода команд с клавиатуры непосредственно применялись электрические пишущие машинки и телетайпы. Именно от них происходят самые ранние стандарты ввода-вывода на консоль и некоторые режимы работы, например переключение режима «Эхо вводимых символов» и работа клавиши BackSpace в режиме «телетайпа», когда удаляемые из вводимой строки символы печатаются после символа /, так как в наиболее простых устройствах отсутствовали перемещение каретки назад и запечатывание символа корректирующей лентой.

В старых компьютерных системах консолью называлось устройство для вывода системных сообщений: АЦПУ или монитор. Впоследствии вместо АЦПУ стали применять мониторы, снабжённые знакогенератором, что позволило быстро и удобно организовывать диалог с пользователем. Отсюда происходит традиция называть программы с текстовым интерфейсом консольными.

В некоторых системах (в том числе в современных встраиваемых системах) в качестве консоли используется текстовый терминал, подключённый к последовательному порту.

Программное обеспечение 

 В различных программах и играх консолью стали называть окно для вывода системных сообщений и приёма команд (см.: интерфейс командной строки).
 Консолью называют программное обеспечение, реализующее текстовый интерфейс.
 Microsoft Management Console в Microsoft Windows — оболочка для управления системной конфигурацией Windows. Существует также специальный тип окна, используемый текстовыми программами (ошибочно называемый окном MS-DOS, из-за использования командного интерпретатора DOS, в ранних версиях Windows) — такие окна также могут быть названы консольными.

История

Консольные панели 
До разработки буквенно-цифровых системных консолей с использованием ЭЛТ, некоторые компьютеры, такие как  (1959 год), имели консольные пишущие машинки и  с индикаторами и тумблерами. В то время как самый первый программируемый компьютер Manchester Baby (1948 год) для обеспечения функций консоли использовал комбинацию электромеханических переключателей и ЭЛТ, — на ЭЛТ отображалось содержимое памяти в двоичном формате путём зеркалирования ОЗУ машины (построенной на основе электронно-лучевой трубки Уильямса-Килберна).

См. также 
 Консольный компьютер
 Компьютерный терминал
 Бездисковая рабочая станция
 Тонкий клиент

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Ввод-вывод
Интерфейс пользователя